Teodorico II

 Teodorico II (595-613), re dei Franchi della dinastia dei Merovingi.
 Teodorico II, (453-466) re dei Visigoti
 Teodorico II di Lorena

Pagine correlate 

 Teodorico
 Teodorico I